Доня-Лупляница () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Доня-Луплянице проживало 1271 человек.

География 
Расстояние до общинного центра — Дервенты — составляет около 7 километров. Площадь деревни — 18 км².

Культура 
В Доня Луплянице стоит Храм Сербской Православной Церкви в честь Св. Василия Острожского.

Достопримечательности 
В деревне есть памятник-мемориал. Памятник был воздвигнут в память о 32 убитых солдатах армии Республики Сербской. Он расположен перед церковью святого Василия Острожского.

История 
Австро-венгерские власти в конце девятнадцатого века поселили в деревне жителей Галиции и немного чехов и поляков. Во время Второй мировой войны большая часть переселенцев эмигрировала в Польшу.

Образование 
Есть начальная школа «Тодор Докич», построена в 1923 году.

Экономика 
Население занято в основном в сельском хозяйстве и животноводстве.

Население 
В населении деревни преобладают сербы. На 2012 год данные взяты отсюда (см. ссылку).

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 1187 человек (93,39 %);
 хорваты — 60 человек (4,72 %);
 югославы — 20 человек (1,57 %);
 мусульмане — 2 человека (0,15 %);
 другие — 2 человека (0,15 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской